Sept navires de la Marine française ont porté le nom dIllustre :

lIllustre (1666), un navire de ligne de 64 canons ;
lIllustre (1713), une galère ;
lIllustre (1750), un navire de ligne de 64 canons ;
l un navire de ligne de  de 74 canons ;
lIllustre (1804), un navire de ligne de classe Téméraire de 74 canons devenu  ;
lIllustre (1811), un navire de ligne de classe Bucentaure de 80 canons ayant servi dans Marine impériale de Napoléon puis dans celle du Royaume des Pays-Bas ;
l, un navire de ligne de la classe Bucentaure de 80 canons, rebaptisé Illustre à la Restauration en 1814.

Nom de bateau de la Marine française